Константин Молодцов:
 Молодцов, Константин Иванович (Молодцев, 1873 — после 1912) — крестьянин, депутат III Государственной думы (1907—1912).
 Молодцов, Константин Николаевич (род. 1973) — российский хоккеист, тренер.